Жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира 2014 прошла в Рио-де-Жанейро 30 июля 2011 года. В группу H зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: Англия, Черногория, Украина, Польша, Молдавии и Сан-Марино. Матчи в группе H прошли с 7 сентября 2012 года по 15 октября 2013 года.

Победитель группы, Англия, попала на прямую в финальную стадию чемпионата мира 2014 года. Украина попала в число восьми лучших, занявших второе место, и вышла в стыковые матчи, где им в соперники по жребию досталась Франция. Первый матч они выиграли со счётом 2:0, а второй проиграли со счётом 0:3, и не квалифицировались в финальную стадию чемпионата мира.

Результаты 
Расписание матчей было определено 23 ноября 2011 года на встрече в Варшаве.

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

Бомбардиры 
Забит 108 гол за 30 матчей (3,60 гола за матч).

7 голов

 Уэйн Руни

4 гола

 Фрэнк Лэмпард
 Дэнни Уэлбек
 Евгений Сидоренко

 Якуб Блащиковски
 Марко Девич
 Андрей Ярмоленко

 Деян Дамьянович
 Андрия Делибашич

3 гола

 Джермейн Дефо
 Роберт Левандовски

 Роман Безус
 Евгений Коноплянка

 Евгений Селезнёв
 Евгений Хачериди

2 гола

 Стивен Джеррард
 Алекс Окслейд-Чемберлен
 Дэниел Старридж
 Александр Антонюк

 Пётр Зелиньски
 Адриан Межеевский
 Лукаш Пищек
 Артём Федецкий

 Фатос Бечирай
 Мирко Вучинич
 Стеван Йоветич
 Эльсад Зверотич

1 гол

 Лейтон Бейнс
 Рики Ламберт
 Джеймс Милнер
 Андрос Таунсенд
 Эшли Янг
 Игорь Армаш
 Сергей Даду
 Александр Епуряну
 Артур Ионицэ

 Александр Суворов
 Виорел Фрунзе
 Якуб Вавжиняк
 Камиль Глик
 Якуб Косецки
 Вальдемар Собота
 Лукаш Теодорчик
 Алессандро Делла Валле

 Денис Гармаш
 Олег Гусев
 Роман Зозуля
 Виталий Мандзюк
 Ярослав Ракицкий
 Эдмар
 Лука Джорджевич
 Никола Дринчич

1 автогол

 Бранко Бошкович (в матче против Англии)

 Алессандро Делла Валле (в матче против Англии)

Посещаемость

Примечания

Ссылки 
 World Cup 2014 Qualifying
 Allworldcup

2012 год в футболе
2013 год в футболе
Европейский футбол в сезоне 2012/2013
Европейский футбол в сезоне 2013/2014
Отборочный турнир